Marinelazarett steht für:

 Marinelazarette der Kriegsmarine,  Lazarette und Erholungseinrichtungen der Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg
 Marinelazarett Flensburg-Mürwik, ehemalige Klinik Ost in Flensburg-Mürwik
 Marinelazarett Glückstadt, ehemaliges Kreis- und Bundeswehrkrankenhaus in Glückstadt 
 Marinekurlazarett Bad Kissingen in Bad Kissingen